«Thrift Shop» (Комиссионный магазин) — песня, записанная Маклемором и Райаном Люьисом (при участии ), вышла в качестве 5-го и финального сингла с их совместного дебютного студийного альбома The Heist (2012) 28 августа 2012 года.

Журнал Billboard назвал Thrift Shop песней № 1 по итогам 2013 года в США.

История 
Сингл был записан в 2012 году и вышел на независимом лейбле «Macklemore LLC» самого Маклемора. В США сингл дебютировал в Billboard Hot 100 15 сентября 2012 года. Через неделю он выпал из чарта и вернулся в него лишь спустя 6 недель 20 октября 2012. Постепенно завоёвывая популярность, он поднимался всё выше и вошёл в десятку лучших 27 декабря 2012. 2 февраля 2013 года он стал лидером на 16-й неделе своего нахождения в чарте, сместив с первого места Bruno Mars «Locked Out of Heaven».

В итоге, Thrift Shop стала первой с февраля 2010 года записью, независимо распространяемой и возглавившей цифровой чарт Billboard Digital Songs после «We Are the World 25 for Haiti». Thrift Shop также стал только второй в истории песней, созданной на независимом лейбле и ставшей № 1 в США (Billboard Hot 100) впервые почти за 20 лет после Lisa Loeb's «Stay (I Missed You)» (1994).

Музыкальный видеоклип вышел 29 августа 2012. Съёмки проводились в различных местах и магазинах Сиэтла: Goodwill Outlet, Value Village в Capitol Hill, Red Light Vintage, Fremont Vintage Mall, Unicorn/Narwhal Arcade Bar и Northwest African American Museum.

В 2013 году сингл 6 недель (с перерывом) возглавлял американский хит-парад Billboard Hot 100 (4 недели в феврале и затем ещё 2 недели в апреле). Следующий их сингл «Can't Hold Us» также возглавил многие хит-парады. 
Thrift Shop 16 недель возглавляла чарт рэп-музыки США Rap Songs, 10 недель была № 1 в чарте цифровой музыки Digital Songs, 14 недель подряд возглавляла чарт R&B/Hip-Hop-музыки США R&B/Hip-Hop Songs. Thrift Shop побила рекорд среди хип-хоп песен, долго удерживаемый песней Эминема «Love the Way You Lie». В июне 2013 года тираж сингла с песней составил 6,557,000 цифровых копий в США.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
  (более 1,5 млрд. просмотров)

Песни по алфавиту
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Canadian Hot 100
Песни 2013 года
Синглы, сертифицированные Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Премия «Грэмми» за лучшее рэп-исполнение
Синглы, возглавлявшие Billboard Rap Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Новой Зеландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австралии